Holenderskie Tourist Trophy 2013 – siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 29 czerwca 2013 roku na torze TT Circuit Assen.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
Holenderskie Tourist Trophy
2013 w Holandii